Чемпионат мужского дивизиона I Национальной ассоциации студенческого спорта (НАСС) по баскетболу, или просто турнир НАСС — турнир на выбывание, где участник выбывает после одного поражения. Дивизион I является турниром высшего уровня в НАСС и его победитель в СМИ называется национальным чемпионом в студенческом баскетболе. Чемпионат проходит ежегодно с 1939 года. В начале в нём принимало участие 8 команд, а в 2011 году — 68. Полуфиналы турнира называются Финал четырёх и проходят в одном городе, также как и финальная игра. Индианаполис, город где расположена штаб-квартира НАСС, принимает Финал четырёх в среднем каждые 5 лет, а также является запасным городом на случай, если город, где планируется проведение Финала четырёх, не сможет его принять. Начиная с 1952 года команда-победитель получает прямоугольный, покрытый золотом приз, сделанный из дерева. До этого победитель получал серебряный кубок.

Первый турнир НАСС был организован Национальной ассоциацией баскетбольных тренеров. Орегонский университет стал первым победителем турнира, одержав в финале победу над университетом штата Огайо со счётом 46-33. После второго чемпионата в 1940 году, мероприятие перешло под эгиду НАСС. В первые годы турнир был менее престижным, чем Национальный пригласительный турнир (НПТ), проходивший в Нью-Йорке. Первоначально, команды могли выступать в обоих турнирах одновременно и в сезоне 1949/50 команда Городского колледжа Нью-Йорка выиграла оба турнира, став единственной в истории командой, которой удалось выиграть эти два турнира в один год. В 1960-х года турнир НАСС стал более престижным, а в 1971 году НАСС запретила университетам выступать в других турнирах, таких как НПТ, если они были приглашены в чемпионат НАСС.

Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе чаще других университетов выигрывал турнир НАСС — 11 раз. Десять из этих чемпионских титулов университет завоевал с 1964 по 1975 год. УКЛА также принадлежит рекорд по количеству подряд завоеванных титулов — 7 подряд с 1967 по 1973 год. Университет Кентукки завоевывал чемпионский титул 8 раз, университет Северной Каролины побеждал 6 раз, а Индианский университет в Блумингтоне и университет Дьюка по 5 раз каждый. Действующим чемпионом является Университет Вилланова. Чаще других команду к чемпионскому титулу приводил Джон Вуден, который 10 раз выигрывал турнир вместе с УКЛА. Главный тренер университета Дьюка Майк Кшижевски приводил свою команду к успеху 5 раз, а Адольф Рапп из университета Кентукки — 4 раза.

Победители 

  Эти результаты впоследствии были аннулированы после того, как было обнаружено, что команды нарушали правила.

Количество побед

По командам

По конференциям

Примечания

Ссылки 
 

Баскетбол в США
Баскетбольные награды NCAA‎